Харьковцы — название населённых пунктов на Украине:

 Харьковцы — село в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области.
 Харьковцы — село в Гадячском районе Полтавской области.
 Харьковцы — село в Лохвицком районе Полтавской области.
 Харьковцы — село в Пирятинском районе Полтавской области.
 Харьковцы — село в Старосинявском районе Хмельницкой области.